Jamal (muziekgroep)
Jamal (schiereiland)
Jamal (schip, 1992), een Russische atoomijsbreker